Auken ist der Familienname folgender Personen:

 Bill van Auken (* 1950), US-amerikanischer Politiker (Socialist Equality Party)
 Daniel Myers Van Auken (1826–1908), US-amerikanischer Politiker
 Ida Auken (* 1978), dänische Theologin und Politikerin
 Jens Auken (1949–2014), dänischer Bridge-Spieler und Jurist
 Margrete Auken (* 1945), dänische Politikerin
 Sabine Auken (* 1965), deutsche Bridge-Spielerin
 Svend Auken (1943–2009), dänischer Politiker